«Вишнёвый омут» — советский широкоформатный художественный фильм, созданный в 1985 году по одноимённой повести Михаила Алексеева.

Сюжет 

Батрак Миша Харламов с десяти лет мечтал о собственном яблоневом саде. Ульяна, дочь хозяина, любила Мишу и верила в его мечту. Когда девушку выдали замуж за нелюбимого, она потеряла рассудок и ушла из деревни. Не найдя Ульяны, Михаил посадил в память о ней яблоневый сад. Однажды лютой зимой он отдал сад людям, чтобы они могли затопить печи. Весной на обрубленных стволах появились новые побеги.

В ролях 
 Валерий Баринов — Михаил Харламов
 Татьяна Никитина — Ульяна
 Любовь Полехина — Олимпиада, жена Михаила
 Алексей Ванин — Гурьян Савкин
 Лев Борисов — Карпушка
 Валентин Брылеев — Подифор
 Владимир Шакало

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Михаил Алексеев, Леонид Головня
 Режиссёр: Леонид Головня
 Оператор: Олег Мартынов
 Художники: Виктор Зенков, Павел Сафонов
 Композитор: Николай Сидельников

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Леонида Головня
Экранизации произведений Михаила Алексеева
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1985 года